Doom Days (album), een album van de Britse band Bastille
 Doom Days (single), een single afkomstig van bovenstaand album
 Doom Days: This Got Out of Hand!, een uitgebreide versie van bovenstaand album